Gerichtsstraße steht für:
 Gerichtsstraße (Bottrop), siehe Liste der Baudenkmäler in Bottrop
 Gerichtsstraße (Ueckermünde), siehe Liste der Baudenkmale in Ueckermünde

Siehe auch:
 Gerichtstraße